Oxford har flere betydninger:
 Oxford – by i Oxfordshire, England
 Oxford University – universitet i Oxford
 Oxford Street – gade i London
 Traktarianske bevægelse (også kaldet Oxfordbevægelsen) – højkirkelig bevægelse med udspring i Oxford University
 Oxfordgruppebevægelsen (senere Moralsk Oprustning) – kristen organisation
 Airspeed Oxford – militært træningsfly

Byer i USA 
 Oxford, Georgia - en by i Georgia
 Oxford, Massachusetts - en by i Massachusetts
 Oxford, Mississippi – en by i Mississippi
 Oxford, North Carolina - en by i North Carolina
 Oxford, Ohio - enby i Ohio